xkl – codice ISO 639-3 della lingua mainstream kenyah